Варг (Varg, Warg или Wargh) — шведская фамилия.

Известные носители 
 Варг, Кайса (Cajsa Warg, 1703—1769) — шведская писательница, автор наиболее известной в Швеции книги по кулинарии и домоводству.
 Варг, Пер Готтфрид Свартхольм (Per Gottfrid Svartholm Warg; более известен как Готтфрид Свартхольм; р. 1984) — шведский компьютерщик, основатель торрент-трекера The Pirate Bay.
 Варг, Стефан (Stefan Warg, р. 1990) — шведский хоккеист.
 Варг, Томми-Андреас (Tommy Wargh, р. 1986) — шведский хоккеист.
 Варг, Фредрик (Fredrik Warg, р. 1979) — шведский хоккеист.

См. также 
 Викернес, Варг (Varg Vikernes, р. 1973) — норвежский музыкант, создатель блэк-метал группы Burzum.
 Варга — фамилия венгерского происхождения.
 Варги — в скандинавской мифологии огромные волки.
 Варг (группа) — немецкая пейган-метал группа.